Evert Zandstra, een Nederlands schrijver
 Falko Zandstra, een Nederlands schaatser
 Wesley Zandstra, een Nederlands voetballer
 Zandstra (schaatsen), een Nederlandse schaatsenfabriek